Brasile
 São Miguel – comune del Rio Grande do Norte
 Capo Verde
 Contea di São Miguel – contea
 Portogallo
 São Miguel – isola delle Azzorre
 São Miguel – freguesia di Lisbona
 São Miguel – freguesia di Penela
 São Miguel – freguesia di Vila Franca do Campo